Inguar, o Viajado — Ingvar den vittfarne, caudilho víquingue sueco no 
 Inguar, o Grisalho — Yngvar Harra, rei lendário da Suécia no 
 Igor, o Bravo — príncipe de Czernicóvia. Também chamado Inguar
  — grão-príncipe de Quieve. Também chamado Inguar
  — grão-príncipe de Quieve. Também chamado Inguar
  — grão-príncipe de Quieve

Desambiguações de antropônimos